Grooming (engl. to groom ‚pflegen‘, ‚putzen‘, ‚striegeln‘) steht für:
 Körperpflege eines Tieres; siehe Komfortverhalten und Soziale Körperpflege
 Anbahnung pädokrimineller Handlungen mit Kindern und Jugendlichen; siehe Grooming (Pädokriminalität)
 In der Kosmetik bezeichnet Grooming (auch: Male Grooming) das Stylen von Männern.

Siehe auch:

 Cyber-Grooming
 Scrum#Product Backlog Refinement, Backlog Grooming